Михалко́в — русская фамилия и топоним.

Михалков 
 Михалков, Александр Владимирович (1856—1915) — русский офицер, председатель земских управ.
 Михалков, Артём Никитич (род. 1975) — российский актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий.
 
 Михалков, Михаил Владимирович (1922—2006) — русский писатель, поэт и публицист, известный под псевдонимами Михаил Андронов и Михаил Луговых.
 Михалков, Никита Сергеевич (род. 1945) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер.
 Михалков, Сергей Владимирович (1913—2009) — советский русский писатель, поэт и драматург, сценарист, баснописец, общественный деятель.
 Михалков, Степан Никитич (род. 1966) — российский актёр и ресторатор.
 Михалков-Кончаловский, Андрей Сергеевич (род. 1937) — советско-американо-российско-французский режиссёр, сценарист, общественный и политический деятель.



Населённые пункты 
 Михалков — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, Украина.
 Михалков — село в Тернопольской области, Украина.

См. также 
 Михалко́вы (реже — Миха́лковы) — русский дворянский род.